Роза Григорьевна Лурье (первоначально Рашель Григорьевна; 1876—1954, Ленинград) — русский и советский -, учёный-медик. Доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
Выросла в раввинской семье в Киеве. Племянница детского врача, профессора Евгения Львовича Скловского. Окончила медицинский факультет в 1901 году в Париже и в том же году поселилась в Петербурге. Диссертацию на степень доктора медицины по теме «Об эпителиальных опухолях мышей» защитила в 1911 году в Императорской военно-медицинской академии. Проходила стажировку в Императорском клиническом повивально-гинекологическом институте под руководством лейб-акушера Императорского Двора доктора Д. О. Отта, где впоследствии была оставлена научным сотрудником и заведующей акушерским отделением. Работала в этом институте (впоследствии Дворец материнства и детства) на протяжений нескольких десятилетий. 

Провела исследования электрокоагуляции в акушерской и гинекологической практике. Занималась разработкой методологических аспектов родовспоможения. Уволена из института в 1950 году в разгар кампании по борьбе с космополитизмом. Была также старшим научным сотрудником Центрального института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения СССР.

Автор ряда научных трудов по клиническим и патофизиологическим проблемам беременности и родовспоможения, экстрагенитальной патологии у беременных.

Семья 
 Мать — Мария Борисовна Лурье (урождённая Аринштейн, 1847—1939).
 Брат — дерматовенеролог Александр Григорьевич Лурье (1868—1954), профессор и заведующий кафедрой кожновенерических болезней Киевского института усовершенствования врачей.
 Двоюродный брат — писатель Илья Григорьевич Эренбург.
 Племянник — режиссёр Григорий Михайлович Козинцев; племянница — художница Любовь Михайловна Козинцова.
 Двоюродная сестра — Лидия Евгеньевна Фридман-Скловская, была замужем за видным советским педиатром и детским нефрологом Э. И. Фридманом.

Монографии 
 Об эпителиальных опухолях мышей. Императорская военно-медицинская академия. СПб: Типография Отделения корпорации пограничной стражи, 1911.
 Предохранительные средства от беременности. 5-е издание, Л.: Ленинградская правда, 1928; 6-е издание — ОГИЗ, 1930.
 Что должна знать беременная женщина. Л., 1930 (несколько переизданий).
 Роды без боли (памятка). Л., 1936.
 Гигиена беременности. Л.: Издательство Ленинградского дома санитарной культуры, 1937 и 1940.
 Методика определения срока беременности. Краткий справочник для врачей. Л., 1938.

Под редакцией Р. Г. Лурье 
 Сто пятьдесят лет деятельности Центрального института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения СССР. В 2-х тт. Л., 1948.

Журнальные публикации и брошюры 
 «О гистологических изменениях в тканях нормальных и поражённых раковым новообразованием под влиянием фульгурации» (1909);
 «К учению об эпителиальных опухолях у мышей» (1909)
 «Влияние электро-коагуляции на ткани организма» (1911);
 «О весе беременных и доношенных новорождённых военного и голодного времени» (1920)
 «Отчего происходят ошибки при определении срока беременности и как их изжить» (1940);
 «Почему аборт вреден и опасен» (1940)

Примечания 

Акушеры по алфавиту
Акушеры Российской империи
Акушеры СССР
Гинекологи Российской империи
Доктора медицинских наук